Ладинська сільська рада — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

 Ладинська сільська рада — Волинська область, Любомльський район
 Ладинська сільська рада — Чернігівська область, Чернігівський район

Джерела 

сайт Верховної Ради України